El Tamarindo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Barrio el Tamarindo, ort, San Luis Potosí, Axtla de Terrazas, 
 El Tamarindo, Ayutla de los Libres, ort, 
 El Tamarindo, Carrillo Puerto, ort, 
 El Tamarindo, San Marcos, ort, 
 El Tamarindo, Cuitláhuac, ort, 
 El Tamarindo, Tierra Blanca, ort, 
 El Tamarindo, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Tamarindo, Puebla, ort, Acateno, 

Robotskapade Mexikoförgreningar